

Codici 
 IXP – codice aeroportuale IATA della base aerea di Pathankot (India)

Informatica 
 IXP – Internet Exchange Point, punto di interscambio di traffico internet
 IXP – sottofamiglia dei microprocessori XScale di Intel